Le nom d'USS Argus peut correspondre à plusieurs navires de l'United States Navy :
 l', un brick commandé en 1803 capturé par les Britanniques en 1813 ;
 l'USS Argus (1813), un navire dont la construction débute aux chantiers navals de Washington. Il est brulé le  dans son chantier afin d'éviter sa capture par les britanniques ;
 l', un yacht de patrouille commissionné dans la Navy de février à  et de 1942 à 1946. 

Argus